Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Walton () :
le comté de Walton, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Walton, situé dans l'État de Géorgie.